Het wereldkampioenschap superbike van Jerez 2021 was de tiende ronde van het wereldkampioenschap superbike en de negende ronde van het wereldkampioenschap Supersport 2021. De races werden verreden op 25 en 26 september 2021 op het Circuito de Jerez-Ángel Nieto nabij Jerez de la Frontera, Spanje.

Het weekend werd overschaduwd door het dodelijke ongeluk van Dean Berta Viñales in de Supersport 300, dat dient als supportklasse van het WK superbike. Als gevolg hiervan werden de overige races op zaterdag afgelast, waaronder de superpolerace van het WK superbike en de eerste race van het WK Supersport.

Superbike

Race 1
Isaac Viñales startte de race niet vanwege het dodelijke ongeluk van zijn neef Dean Berta Viñales. Lucas Mahias startte de race niet vanwege een blessure.

Race 2
Isaac Viñales startte de race niet vanwege het dodelijke ongeluk van zijn neef Dean Berta Viñales. Lucas Mahias en Alex Lowes startten de race niet vanwege blessures.

Supersport

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2021
Jerez